Serrat de Mig (la Vall de Boí)
 Serrat de Mig (Salàs de Pallars)